Ogi kan avse:

Ogi, Saga - stad i Saga prefektur, Japan
Ogi Ike - sjö i Antarktis
Air Terjun Ogi - vattenfall i Indonesien

Personer
Aritatsu Ogi (1942-), japansk fotbollsspelare